Kettenhund steht für:

 Bandog, ein Hund, der angekettet gehalten wird
 soldatensprachlich ein Feldgendarm, siehe Feldjäger #Zweiter Weltkrieg und Nachkriegszeit
 eine Spielfigur in Videospielen von Shigeru Miyamoto, siehe Figuren aus dem Mario-Universum#Kettenhund

Siehe auch: